Utharomyces är ett släkte av svampar. Utharomyces ingår i familjen Pilobolaceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Utharomyces